Зондер Крафтфарцойг (, аббревиатура Sd.Kfz.) — в переводе на русский «транспортное средство (моторное) особого назначения». Специальная номенклатура, сформированная Управлением вооружений нацистской Германии и распространявшаяся на все виды подвижной военной техники: (мотоциклы, автомобили, тягачи, танки, самоходные артиллерийские установки, ЗСУ и т. п.). По этой номенклатуре индекс состоял из собственно аббревиатуры Sd.Kfz. и порядкового номера, записанного арабскими цифрами. Пример такого обозначения: Sd.Kfz.101 — лёгкий танк Pz.Kpfw I (T-I).

См. также 
Классификация германской бронетехники периода Второй мировой войны

Бронетехника
Автомобили Второй мировой войны